Arpalice Cuman Pertile – poetessa, scrittrice e docente italiana
 Pacifico Cuman – calciatore italiano